

Patronyme  

 Hédi Mabrouk (1921-2000), diplomate et homme politique tunisien ;
 Patrick El Mabrouk (1928-1994), athlète français ;
 Alim Ben Mabrouk (1960-), footballeur algérien ;
 Mehdi Mabrouk (1963-), universitaire et homme politique tunisien ;
 Salma Hédia Mabrouk (1964-), femme politique tunisienne ;
 Sonia Mabrouk (1977-), journaliste de la télévision française ;
 Hamdi Mabrouk (1986-), footballeur tunisien ;
 Mourad El Mabrouk (1986-), basketteur tunisien ;
 Houssem Haj Mabrouk (1990-), footballeur tunisien.

Toponyme 

 Mabrouk, ville de Mauritanie ;
 El Mabrouk, commune mauritanienne du département de Tamchekett ;
 El Mabrouk, commune mauritanienne du département de Néma.

Autres 
 Mabrouk, groupe tunisien actif dans la distribution et la finance ;
 Mabrouk, chien vedette de la télévision française.
Patronyme arabe